Залесный стан — стан, совокупность эрзянских селений в Арзамасском уезде в Русском царстве (1547—1721).

В 1723 году в состав Залесного стана входило 25 сел и деревень (всего 5510 человек):

Примечания 

Административное деление Русского государства